Cloverdale peut désigner :

Toponymes

Cloverdale, une municipalité de Colombie-Britannique.
 Cloverdale, une communauté de la Nouvelle-Écosse.

Cloverdale, une municipalité de Californie, dans le comté de Sonoma ;
 Cloverdale, village situé en Ohio.

Fiction 
Cloverdale, le cinquième épisode de la saison 2 de la série télévisée Stargate Universe